Nep je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Nepal.
 tričrkovna kratica za novo ekonomsko politiko.
 Nacionalni energetski program.

Glej tudi 

Kratice